Oberprieler se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Christoph Oberprieler
 Rolf G. Oberprieler